Окасио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Окасио, Камерон (род. 1999) — американский актёр
 Окасио, Осси (настоящее имя Освальдо Окасио; род. 1955) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал и чемпион мира по боксу в тяжёлом весе.
 Окасио-Кортес, Александрия (род. 1989) — американский политик.